Чёрный Вигва́м () — таинственное место в мифологии сериала «Твин Пикс», существующее в параллельной реальности. Многие мистические персонажи сериала (карлик, Боб) обитают в этом месте и являются из него. Сюда же приводит агента Купера поиск разгадки загадочного убийства Лоры Палмер. Географически вход в Чёрный Вигвам согласно мифологии сериала располагается внутри кольца из 12 сикоморов в Гоуствудском лесу (мистический двойник Гластонберийской рощи, где похоронен король Артур), находящемся вблизи городка Твин Пикс. Вход в Чёрный Вигвам открывается только во время сближения Юпитера и Сатурна. Чёрный Вигвам кинематографически представлен как «красная комната» с занавесками и креслами. Помимо агента Купера к Чёрному Вигваму проявляет интерес Уиндом Эрл, агент ФБР и личный враг Купера. В последней серии второго сезона сериала агент Купер попадает в Чёрный Вигвам, где его душой завладевает Боб. Именно Боб в виде двойника Купера покидает Вигвам в самом конце второго сезона сериала.

Одна из наиболее полных характеристик Чёрного Вигвама даётся в сериале в беседе между агентом Купером и помощником шерифа Хоком:

Следует заметить, что Дэвид Линч (один из создателей сериала «Твин Пикс») не является изобретателем термина «Чёрный Вигвам»: намного ранее оно было упомянуто в теософской периодике, его упоминает английский поэт и оккультист Алистер Кроули в романе «Лунное дитя» (1917).

Примечания 

Твин Пикс